Илектр, также иликтрон (от ) — древнерусское слово, обозначающее:
 Янтарь
 Электрум
 В Библии  — сверкающий металл или кристалл, похожий на пылающий огнём уголь; служит для изображения божественного величия и славы. В церковнославянском тексте Библии слово встречается в книге пророка Иезекииля:
И ви́дѣхъ я́ко видѣ́ніе илéктра, я́ко видѣ́ніе огня́ внýтрь егó о́крестъ: от видѣ́нія чрéслъ и вы́ше и от видѣ́нія чрéслъ дáже до дóлу ви́дѣхъ видѣ́ніе огня́, и свѣ́тъ егó о́крестъ: я́ко видѣ́ніе дуги́, егдá éсть на о́блацѣхъ въ дéнь дождя́, тáко стоя́ніе свѣ́та о́крестъ.
Синодальный перевод этого места таков:
И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.

Примечания